Air Atlantique

 Air Atlantique — британская авиакомпания, основанная в 1969 году; базируется в аэропорту Ковентри.
 Air Atlantique — французская авиакомпания, основанная в 1963 году; закрыта в 2004.

См. также 
 Air Atlantique Classic Flight
 Air Atlantic — канадская авиакомпания.